A Rodovia PR-650 é uma estrada pertencente ao governo do Paraná, que faz a ligação entre a rodovia PR-082 (na altura da cidade de São João do Ivaí) e a cidade de Godoy Moreira.

Trechos da Rodovia 

A rodovia possui uma extensão total de aproximadamente 33,2 km, podendo ser dividida em 2 trechos, conforme listados a seguir:

Extensão pavimentada: 33,2 km (100,00%)

Ver também 
 Lista de rodovias do Brasil

Ligações externas 
 Mapas rodoviários do Brasil e dos estados (arquivos PDF para download)
 Banco de Informações e Mapas de Transportes - BIT

Rodovias do Paraná